Alia eller Alía kan syfta på:

 Alia (snäckor) – ett släkte av snäckor
 Alia Airlines  – tidigare namn på Royal Jordanian Airlines

Geografi

Italien 

 Alia, Palermo – en kommun i Sicilien, Palermo,

Libanon 

 Aaley (distriktshuvudort i Libanon), Libanonberget,

Spanien 

 Alía (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Alía (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Libanonförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar